Мірошник Анатолій Михайлович — український композитор, піаніст, педагог, музично-громадський діяч.
 Мірошник Андрій Миколайович — народний депутат України 8-го скликання.
 Мірошник Андрій Степанович — капітан РСЧА, Герой Радянського Союзу.
 Мірошник Ірина Миколаївна — заслужений працівник промисловості України.
 Мірошник В'ячеслав Володимирович (1971—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірошник Зоя Михайлівна (* 1958) — український психолог, доктор психологічних наук, професор.
 Мірошник Михайло Петрович — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Мірошник Микола Володимирович — червоноармієць, учасник німецько-радянської війни.
 Мірошник Олег Володимирович (* 1977) — український футзаліст, нападник.
Прізвища
Українські прізвища